Intel 80186 (встречаются обозначения «186», «i186») — 16-битный микропроцессор, выпущенный компанией Intel во второй половине 1982 года и представляющий собой усовершенствованный вариант микропроцессора Intel 8086. В состав нового микропроцессора вошли средства, которые ранее реализовывались 10 отдельными микросхемами. Применялся, главным образом, в работе с управляющими приложениями и в высокоинтеллектуальных периферийных адаптерах, например сетевых.

Описание 
К разработке нового микропроцессора Intel приступила сразу после выхода процессоров Intel 8086/Intel 8088. Процессоры Intel 8086 и 8088 требовали большого количества микросхем поддержки, и Intel решает разработать микропроцессор, уже содержащий на кристалле все необходимые модули. Новый процессор включал в себя множество компонентов, ранее выпускавшихся в виде отдельных микросхем, это бы позволило резко сократить количество микросхем в компьютере, а, следовательно, и уменьшить его стоимость. Кроме того, была расширена система внутренних команд (инструкций).

Новые компоненты 
 Два контроллера прямого доступа к памяти (DMA) со схемами прерываний;
 дешифраторы адреса (программируемые схемы выбора кристалла);
 трёхканальный программируемый таймер/счётчик;
 генератор синхронизации;
 программируемый контроллер прерываний.

Семейства процессоров Intel 80186 
В 1982 году Intel выпускает встраиваемый процессор Intel 80186, который, помимо улучшенного ядра Intel 8086, содержал также дополнительные модули, заменяющие некоторые микросхемы поддержки; процессор производился с использованием NMOS-технологии.

В связи с развитием технологии, в 1987 году Intel выпускает процессоры Intel 80186 второго поколения — Intel 80C186. Эти процессоры производились по улучшенному CHMOS III техпроцессу, что позволило увеличить тактовую частоту процессоров вдвое, а потребляемую мощность снизить в 4 раза. Что немаловажно, была сохранена совместимость в расположении выводов со старыми процессорами.

В 1990 году Intel выпускает новое семейство процессоров Intel 80186 — Intel 80С186EB. Новые процессоры содержали множество изменений по сравнению с предыдущим поколением процессоров Intel 80186. Во-первых, было перепроектировано ядро процессора, которое теперь стало модульным и называлось «Модульное ядро 80C186» (80C186 Modular Core). Во-вторых, семейство микросхем поддержки микропроцессора было также перепроектировано в модули со стандартными интерфейсами. Процессоры 80C186EB и оригинальный 80186 имеют различные наборы микросхем поддержки. В связи с переходом на новый техпроцесс (CHMOS IV) и модульную структуру удалось снизить потребляемую мощность. Процессор Intel 80C186EB нашёл применение в переносной аппаратуре (например, сотовых телефонах).

В 1991 году Intel представляет процессоры 80C186XL, 80C186EA и 80C186EC, которые также были основаны на модульном ядре Intel 80C186. Процессор Intel 80C186XL обладает высокой производительностью и низким энергопотреблением. Процессор Intel 80C186EA объединяет в себе процессор Intel 80C186 с новыми возможностями управления энергопотреблением. Процессор Intel 80C186EC включал в себя дополнительные элементы, которые не имели другие процессоры семейства Intel 80C186.

Корпус 
Ввиду увеличения количества компонентов в процессоре было увеличено количество контактов на корпусе микропроцессора. В оригинальном процессоре Intel 80186 число контактов составляло 68. Процессор теперь выпускался в корпусах типа «держатель кристалла» (Chip Carrier) и «матрица выводов» (PGA). В следующих поколениях процессора Intel 80186 применялись и другие типы корпусов, причём количество контактов увеличивалось. Для различения процессоров в разных типах корпусов и с разным числом контактов применялись идентификаторы в виде латинских букв, которые ставились в начало названия процессора (см. таблицу ниже).

Примечания. 1. Существовал образец с маркировкой «Intel A80C186CPICE» в корпусе типа PGA с 280 контактами
(см. здесь).
2. Существовал инженерный образец с маркировкой «Intel FA80C186CP» в корпусе TQFP с числом контактов 156
(см. здесь).

Новые инструкции 
В процессорах семейства Intel 80186 был расширен набор команд. Были добавлены дополнительные команды работы со стеком (PUSHA, POPA, PUSH «immediate»), с портами ввода-вывода (INS, OUTS), арифметические команды (IMUL, ROL/ROR, RCL/RCR, SAL/SAR, SHL/SHR с непосредственно указанным числом бит сдвига) и команды реализации языков высокого уровня (ENTER, LEAVE, BOUND).

ПК на базе процессоров семейства Intel 80186 
Процессоры семейства Intel 80186 практически не применялись в компьютерах, лишь некоторые фирмы выпустили такие ПК: , Compis (шведский школьный компьютер),  (британский школьный компьютер),  (канадский школьный компьютер), HP 200lx (handheld PC), настольный ПК Tandy 2000, , , , , , BBC Master 512.

Технические характеристики 
 Год анонса: 1982.
 Тактовая частота, МГц*: 6, 8, 10, 12, 13, 16, 20, 25.
 Разрядность регистров: 16 бит.
 Разрядность шины данных: 16 бит.
 Разрядность шины адреса: 20 бит.
 Объём адресуемой памяти: 1 Мбайт.
 Количество транзисторов: 55 000.
 Техпроцесс, нм: 3000.
 Площадь кристалла, кв. мм: ?.
 Напряжение питания: 2,9~5 В.
 Разъём: микросхема припаивалась к плате.
 Корпус: см. таблицу выше.
(*) Примечание: возможно, существовали модели и с другими частотами.

Ссылки 
 Описание и фотографии процессоров семейства Intel 80186
 Краткое описание микропроцессоров Intel 80186/80188
 Процессоры Intel 80186/80188

Примечания 

X86
Появились в 1982 году в США
Микропроцессоры фирмы Intel